Spannweite steht für:

 Flügelspannweite, Abstand zwischen den Flügelspitzen von Flugzeugen, Vögeln, oder anderen Flugtieren
 Spannweite (Bauwesen), Länge eines Bauteiles zwischen zwei Auflagerpunkten
 Spannweite (Statistik), Differenz zwischen größtem und kleinstem Messwert in der Statistik